Лук огоро́дный, или Лук овощно́й, или Лук полево́й () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает всю территорию Европы. Растение натурализовалось повсеместно в районах с умеренным климатом.

Произрастает по лугам, степям, склонам, в кустарниках, иногда как сорное.

Ботаническое описание 
Луковица яйцевидная, диаметром около 1 см, наружные оболочки буроватые или сероватые, с тонкими параллельными жилками. Стебель высотой 25—50 см, на треть или на половину одетый гладкими, реже шероховатыми, влагалищами листьев.

Листья в числе трёх — четырёх, узколинейные, шириной 1—2 мм, более менее свёрнутые, гладкие или шероховатые, короче стебля.

Чехол в два — три раза длиннее зонтика. Зонтик с луковичками, пучковатый или пучковато-полушаровидный, рыхлый, немногоцветковый, очень редко с одними луковичками без цветков. Цветоножки неравные, в два — четыре, до шести, раз длиннее околоцветника, обычно изогнутые; листочки узко-колокольчатого околоцветника зеленоватые или чаще розоватые, длиной 6—7 мм, равные, линейно-продолговатые, тупые, с закруглённой верхушкой, часто снабжённой очень небольшим кончиком. Нити тычинок цельные, равны листочкам околоцветника, на  между собой и с околоцветником сросшиеся, шиловидные; пыльники жёлтые. Столбик выдаётся из околоцветника.

Створки коробочки обратно-сердцевидные, длиной около 6 мм.

Хозяйственное значение и применение 
Листья и луковицы лука огородного можно употреблять в пищу.

Таксономия 
Вид Лук огородный входит в род  семейства  порядка .

Синонимы 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:
 
 , nom. illeg.
 
 , nom. illeg.
 , nom. inval.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. inval.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Лук (растение)
Флора Европы
Пищевые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения